Кемнат () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Тиршенройт. Подчиняется управлению Кемнат.  Население составляет 5215 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 54,13 км². Официальный код  —  09 3 77 129.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии